Рыночный переулок — название улиц.
 Рыночный переулок — улица во Владикавказе.
 Рыночный переулок — улица в Киеве.